Никола́й Все́володович Котрелёв (21 февраля 1941, Москва — 25 июля 2021, Москва) — российский филолог, переводчик-итальянист, текстолог, историк русской философии и литературы Серебряного века (Вл. Соловьёв, Ал. Блок, Вяч. Иванов), поэт.

Биография 
Окончил филологический факультет МГУ (1960—1968). Как поэт публиковался в самиздатском альманахе А. Гинзбурга «Синтаксис» (1960), тамиздатском журнале «Грани» (1965). Дружил с Вл. Муравьёвым, Л. Турчинским, со многими поэтами и художниками андеграунда (Вадим Козовой, Томас Венцлова, Наталья Горбаневская, Владимир Яковлев, Владимир Пятницкий и другие). Переводил и комментировал переводы итальянских и каталанских поэтов (Эудженио Монтале, Сальвадор Эсприу и др.), книги по истории искусства. Работал во ВГБИЛ (1967—1988), в 1980—1988 годах заведовал там отделом редкой книги. С 1988 года — сотрудник ИМЛИ, в 1990—2009 годах — заведующий отделом «Литературное наследство», затем старший научный сотрудник.

Умер 25 июля 2021 года после долгой болезни. Прощание и отпевание прошло 28 июля в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. Похоронен на Армянском кладбище.

Семья 
 Сын — Тихон Николаевич Котрелёв (р. 1976), российский актёр.
 Сын - Федор Николаевич Котрелев (р. 1970), священник

Преподавательская деятельность 
В 1990-е годы преподавал на философском факультете МГУ имени М. В. Ломоносова (1991—1994), в ряде итальянских университетов, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (2000—2003), приглашённый профессор Еврейского университета в Иерусалиме (2003).

Библиография 
 Итальянские литераторы — сотрудники «Весов» (эпизод из истории русско-итальянских литературных связей) // Проблемы ретроспективной библиографии и некоторые аспекты научно-исслед. работы ВГБИЛ: Сб. науч. тр. / Всесоюз. гос. б-ка иностр. лит.; [Редкол.: В. А. Скороденко (отв. ред.) и др.]. М.: ВГБИЛ, 1978. С. 129—158.
 К истории издания второй книги Александра Блока (К 80-летию со дня выхода в свет) // Книга. Исследования и материалы. Сб. М.: Книга, 1986. С. 162—165.
 Переводная литература в деятельности издательства «Скорпион» // Социально-культурные функции книгоиздательской деятельности: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Н. В. Котрелев. М.: ВГБИЛ, 1985. С. 68—133.
 Писатель и искусство книги (По неизданной переписке авторов издательства «Скорпион») // Книговедение и его задачи в свете актуальных проблем советского книжного дела. Вторая Всесоюзная научная конференция по проблемам книговедения. [6] Секция искусства книги. Тезисы докладов. М.,1974. С. 41—44.
 Поляков Сергей Александрович // Русские писатели. 1800—1917: Биограф. cловарь / Гл. ред. П. А. Николаев. М.: Большая российская энциклопедия. Т. 5: П-С. 2007. С. 65—67.

Примечания

Ссылки 
 
 Стихи на сайте Неофициальная поэзия
 Биография и библиография на сайте Ассоциации искусствоведов
 Воспоминания о поэтах площади Маяковского
 Воспоминания о Вл. Яковлеве
 На сайте Век перевода
 Гость передачи Школа злословия — нерабочая ссылка
 Сайт, посвящённый Н. В. Котрелёву

Литературоведы России
Поэты России
Переводчики России
Переводчики поэзии на русский язык
Выпускники филологического факультета МГУ
Сотрудники ИМЛИ
Преподаватели ПСТГУ
Преподаватели философского факультета МГУ
Лауреаты премии имени А. Н. Веселовского
Брюсоведы
Литературоведы СССР
Похороненные на Армянском кладбище (Москва)